El Campeonato de Asturias por Equipos de División de Honor es la máxima categoría por equipos de ajedrez del Principado de Asturias. La organiza la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. Se celebra ininterrumpidamente desde 1961. Aunque dicha competión no debe confundirse con la Liga Asturiana de Ajedrez (campeonato individual celebrado entre 1996 y 2001).

Formato de competición 
Se juega a ritmo Fischer 90 + 30 (90 minutos para cada jugador y 30 de incremento cada vez que se realiza un movimiento). El formato de competición varió mucho en sus 60 años de historia, pero en 2018 se haría el que fue el cambio más importante de los últimos años.

Formato actual 
En esta competición participan 8 equipos a seis tableros la ronda (cada equipo alinea a seis jugadores por encuentro)y son siete rondas las principales y se disputan en formato liga a una vuelta. Luego, tras la siete rondas ya mencionadas, se dividen en dos subcategorías de cuatro equipos cada una los cuatro primeros en una (llamada Campeonato de Asturias por Equipos de División de Honor Final) y los cuatro últimos en otra (llamada Campeonato de Asturias por Equipos de División de Honor Permanencia). Tras esta subdivisión los equipos solo contarán en su casillero con los puntos obtenidos en la primera fase contra los equipos de su misma subcategoría y los puntos que obtengan en esta segunda fase. En esta segunda fase se disputan tres rondas a seis tableros por ronda con un formato de liga a una vuelta.
Para hacer la clasificación final, los que jugaban en la categoría final se ordenan del 1º al 4º, según su posición en la segunda fase, y lo mismo con los de permanencia, solo que se ordenan del 5º al 8º. El que este primero será el campeón, mientras que los dos últimos descenderán directamente al Campeonato de Asturias por Equipos de Primera División.

Formato previo a 2018 
Este es el formato anterior a 2018 y consistía en 12 equipos a 6 tableros, y unos años antes a 8, con un formato liga a una vuelta en el que descendían los tres últimos.

Historia 
Este campeonato fue fundado en 1961 y comenzaría llamándose simplemente Campeonato de Asturias de ajedrez por Equipos.

Década de los 60 
En esta década comenzó habiendo un claro dominio del Ateneo Jovellanos de Gijón, ganando el campeonato en 5 ocasiones (1961, 1962, 1964, 1965 y 1966), aunque a finales de esta década el Ateneo perdería fuelle y lo ganaría el Centro Asturiano de Gijón, ganando el torneo en las otras cuatro ediciones (1963, 1967, 1968 y 1969).

Década de los 70 
En el comienzo de esta década parecía que seguiría la hegemonía del Centro, ganando las ediciones del 1970, 1971 y 1972, pero acabaría siendo una década sin un claro dominador, aunque el que más ganó fue el Real Oviedo, al igual con el Centro Asturiano, llevándose el gato al agua en 1973, 1974 y 1975. También ganaron títulos el Ateneo Jovellanos en 1976, Halesa de Avilés en 1977 y 1978 y la Asociación Atlética Avilesina en 1979.

Década de los 80 
En esta década, a diferencia de la anterior, sí que habría un claro dominador, el Grupo Covadonga de Gijón, que se llevaría 7 veces el campeonato (1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987), también sería laureado con este título el Grupo de Empresa Ensidesa de Ajedrez ganando 2 veces (1988 y 1989), aunque también se llevaría el título la Asociación Atlética Avilesina (1981).

Década de los 90 
Esta década comenzó como acabó la anterior, alternando el título entre el Grupo (1991, 1993 y 1994) y el Ensidesa (1990 y 1992), aunque el Campus de Viesques lograría 3 campeonatos (1995, 1996 y 1997). A final de esta década comenzaría la hegemonía del Universidad de Oviedo ganando el título en 1999, y el de 1998 lo ganaría el precursor de este, el Dama Negra.

Década del 2000 
El cambio de siglo le vino bien al Universidad de Oviedo donde conseguiría convertirse en el equipo más laureado en la historia de la competición. Comenzó la década con una victoria del conjunto universitario (2000 y 2001), aunque luego una victoria del Ciudad Naranco Ajedrez (2002) y otra del Grupo (2003) hicieron tambalearse la hegemonía del Universidad, pero este se repuso y consiguió llevarse el gato al agua en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009, pero en 2008 consiguió rascar el título de nuevo el Grupo.

Década del 2010 
El Uni comenzaría bien la década ganando en las ediciones de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Pero a medida que la década transcurría el título se fue moviendo, 
aunque sin salir de la capital, Oviedo, se llevaría el trofeo el Ciudad Naranco (2015) y el Real Oviedo (2016, 2017, 2018 y 2019).

Década del 2020 
Esta década comenzó accidentada debido a la pandemia de COVID-19 y por ello se suspendería por primera vez en la historia la competición en 2020. La normalidad volvió en 2021 cuando se llevó el título el Ensidesa y en 2022, ya sin ninguna restricción se llevaría el título el Ciudad Naranco.

Historial

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Historia Campeonato De Asturias por Equipos

Deporte en Asturias
Ajedrez en España